Pecangakan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pecangaan (ort i Indonesien), Jawa Tengah, 
 Desa Pecangakan (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,54), Jawa Tengah, 
 Desa Pecangakan (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 109,11), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar